Obhájkyní titulu byla Venus Williamsová, která ve finále loňského ročníku porazila Marion Bartoliovou.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Maria Šarapovová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Jelena Dementěvová (semifinále)
  Serena Williamsová (finále)
  Venus Williamsová (Vítězka)
  Anna Čakvetadzeová (4. kolo)
  Dinara Safinová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Patty Schnyderová (1. kolo)
  Věra Zvonarevová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Ágnes Szávayová (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Nicole Vaidišová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Šachar Pe'erová ''(4. kolo)
  Lindsay Davenportová (2. kolo)
  Sybille Bammerová (2. kolo)
  Virginie Razzanová (1. kolo)
  Aljona Bondarenková (2. kolo)
  Amélie Mauresmová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Sania Mirzaová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo
| RD1-team01= S Kuzněcovová
| RD1-seed01=4
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-team02= M Johanssonová
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-team03= K Bondarenková
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-team04= R Fudžiwarová
| RD1-seed04=Q
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3
| RD1-team05= C Pinová
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-team06=

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 7. sekce 

| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= C Castaňová
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-team08= S Mirzaová
| RD1-seed08=32
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-team09= F Pennettaová
| RD1-seed09=22
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= J Vakulenková
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= A Sugijamová
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= Y Wickmayerová
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= A Kleybanovová
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= C Obzilerová
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= S Erraniová
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= D Hantuchová
| RD1-seed16=10
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= V Williamsová
| RD2-seed01=7
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-team02= A Keothavongová
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-team03=

8. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2008